Andreu Mas-Colell, né en 1944, économiste et homme politique catalan.
 Judith Colell, née en 1968, est une réalisatrice et productrice de cinéma catalane.
 Tània Balló Colell, née en 1977, cinéaste et écrivaine espagnole. 
 Meritxell Colell Aparicio, née en 1983, réalisatrice de cinéma espagnole.